Зах — фамилия и топоним. Известные носители:
 Зах, Макс Вильгельм (1864—1921) — американский альтист и дирижёр австрийского происхождения.
 Зах, Натан (имя при рождении Харри Зайтельбах; 1930—2020) — израильский поэт, пишущий на иврите, переводчик и литературовед, лауреат Премии Израиля и премии имени Бялика.
 Зах, Франтишек (1807—1892) — чешский военный теоретик, генерал, возглавлял генеральный штаб Сербии.

Топонимы 
 Зах — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области Казахстана.

См. также 
 
 Захо